Le terme ligne 51 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 51 du métro d'Amsterdam

Tramway 
Belgique 
 Ligne 51 du tram de Bruxelles ;
 Ancien service partiel de la ligne 50 du tramway vicinal de Charleroi

Hongrie 
 Lignes 51 et 51A du tramway de Budapest

Voies ferrées 
 Ligne 51, 51A et 51B des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

51